John McKeown est un nom pouvant désigner:

 (1926-2006), joueur de rugby anglais
 (né en 1971), chanteur et guitariste écossais
 (né en 1981), joueur et directeur de football écossais
, musicien anglais

Voir aussi 
 

McKeown, John